15. Bezirk steht für:
 XV. Budapester Bezirk, Bezirk im Nordosten von Budapest, Ungarn
 15. Wiener Gemeindebezirk, Gemeindebezirk in Wien, siehe Rudolfsheim-Fünfhaus

Siehe auch:
 15. Arrondissement (Paris) im Südwesten von Paris, Frankreich
 Prag 15, Verwaltungsbezirk in Prag, Tschechien